Kobaltbronze ist:

ein Oxidationsprodukt des Minerals Skutterudit (Speiskobalt)
das Mineral Erythrin (Kobaltblüte)
ein veralteter Name für das Farbpigment Kobaltviolett